Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Pinang (Samarinda), een onderdistrict van het regentschap Samarinda in de provincie Oost-Kalimantan
 Sungai Pinang (Banjar), een onderdistrict van het regentschap Banjar in de provincie Zuid-Kalimantan
 Sungai Pinang (Ogan Ilir), een onderdistrict van het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sungai Pinang (Sungai Manau), een plaats in het regentschap Merangin in de provincie Jambi
 Sungai Pinang (Hulu Kuantan), een plaats in het regentschap Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Sungai Pinang (Kubu), een plaats in het regentschap Rokan Hilir in de provincie Riau
 Sungai Pinang (Pujud), een plaats in het regentschap Rokan Hilir in de provincie Riau
 Sungai Pinang (Tambang), een plaats in het regentschap Kampar in de provincie Riau
 Sungai Pinang (Koto XI Tarusan), een plaats in het regentschap Zuid-Pesisir in de provincie West-Sumatra
 Sungai Pinang (Rambutan), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Pinang (Rantau Bayur), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Pinang I, een plaats in het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Pinang II, een plaats in het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Pinang III, een plaats in het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra